Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van maart 2016 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 25 maart 2016.

Vrouwen 03